Iamama (região) — região histórica da Arábia
 Iamama (cidade) — cidade na mesma região
 Iamama (subúrbio) — subúrbio de Marraquexe, em Marrocos